Pataki Erzsébet (?–1978) színművész, névváltozata: Pataki Erzsi.
 Pataki Erzsébet (1935), a Szolnoki Vörös Meteor NB. I-es kosárlabdacsapat játékosa, csapatkapitánya
 Pataki Erzsébet (?– ) színművész, 1979-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, névváltozata: Pataki Erzsi.

Jegyzetek